Amerikai Egyesült Államok
 Mineola (Arkansas)
 Alleene (Arkansas), korábbi neve Mineola
 Mineola (Georgia)
 Mineola (Iowa)
 Mineola (Missouri)
 Mineola (New York)
 Mineola (Texas)